Dechamps kan syfta på

 Dechamps (bilmärke) – ett bilmärke från Belgien

Personer
 Adolphe Dechamps (1807-1875) belgisk politiker och författare
 Victor Auguste Dechamps (1810-1883) belgisk kardinal och politiker